Brentano je priimek več znanih oseb:

 Bettina Brentano (1785—1859), rojena Bettina von Arnim, nemška književnica
 Clemens Brentano (1778—1842), nemški književnik
 Franz Brentano (1838—1917), nemški filozof in psiholog
 Heinrich von Brentano (1904—1964), nemški politik
 Lujo Brentano (1844—1931), nemški ekonomist